Мощаница може да се отнася за:

 Мощаница, село в Община Враня, Сърбия
 Мощаница, река
 Мощаница, православен манастир в Босна и Херцеговина
 Велика Мощаница, село в Община Чукарица, Сърбия
 Мала Мощаница, село в Община Обреновац, Сърбия